

Cucina 
 Amaretti – plurale di amaretto, liquore
 Amaretti – plurale di amaretto, biscotto

Persone 
 Domenico Amaretti – politico italiano